Maria-Tenhemelopneming, een titel van Maria

Nederland 
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Apeldoorn)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Assen)
 Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming (Heino)
 Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming (Houten)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk (Moelingen)
 Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming ('t Goy)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Utrecht)
 Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingkerk (Vogelenzang)
 Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingkerk (Voorburg)
 Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk (Renkum)
 Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming (Joppe)
 Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk (Borculo)
 Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (De Meern)
 Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming (Einighausen)

België 
 Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopnemingskerk (Argenteau) 
 Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopnemingskerk (Genendijk)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk (Heks)
 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen (Vlezenbeek)